Saribas kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Sarıbaş, ort, Qach,

Malaysia 

 Betong (distrikt), mukim, Sarawak, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar